Slag bij Novara (1500), een veldslag tussen Frankrijk en Milaan tijdens de Italiaanse Oorlog
 Slag bij Novara (1513), een veldslag tussen Franse troepen en troepen van de Heilige Liga tijdens de Frans-Italiaanse oorlogen
 Slag bij Novara (1821), een veldslag tussen Piedmontese revolutionairen en Oostenrijkse troepen
 Slag bij Novara (1849), een van de oorlogshandelingen tussen het keizerrijk Oostenrijk en het koninkrijk Sardinië tijdens de Eerste Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog